«Шоу Патрика Стара» () — американский анимационный мультсериал, спин-офф мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», сосредоточенный на Патрике Старе и его семье. Премьера спин-оффа состоялась 9 июля 2021 года на телеканале Nickelodeon. В России премьера состоялась 30 января 2022 года на русскоязычной версии канала, и 15 января в подписке Paramount+ в Okko.

Сюжет 
У Патрика наконец-то есть свой самостоятельный сериал, что не удивительно, ведь он был рождён звездой! Как и вся его не менее звездная семья: папаша-весельчак Сесил, мать Банни с танцующей татуировкой на спине, ворчливый дедуля Стар и восьмилетняя сестра Сквидина — надежда семьи и продюсер звездного шоу Патрика. В полном соответствии с последними модными тенденциями Патрик снимает шоу о своей повседневной жизни на родном всем поклонникам «Губки Боба» океанском дне. В каждом выпуске Патрик будет исследовать новую проблему, которая несомненно волнует весь океан: отчего ворчит дедуля Стар? Как отыскать свое предназначение или хотя бы потерянный в недрах дивана пульт от телевизора? Ответы на эти и другие не менее важные вопросы ищите в новом «Шоу Патрика Стара».

Персонажи

Главные герои 
 Патрик Стар (озвучивает Билл Фагербакки) — главный герой мультсериала, лучший друг Губки Боба. Ведёт своё собственное ток-шоу из своей ставшей телевещательной спальни, при поддержке своей семьи.
 Сквидина Стар (озвучивает Джилл Тэлли) — кальмар, девятилетняя приёмная сестра Патрика. Работает за кулисами и видит себя исполнительным продюсером шоу Патрика.
 Сесил Стар (озвучивает Томас Уилсон) — весёлый и любящий отец Патрика и Сквидины.
 Банни Стар (озвучивает Кри Саммер) — весёлая и чудаковатая мать Патрика и Сквидины.
 Дедрик Стар (озвучивает ) — интеллигентный дедушка Патрика и Сквидины, отец Сесила.

Второстепенные персонажи 
 Губка Боб Квадратные Штаны (озвучивает Том Кенни)
 Сквидвард Тентаклс (озвучивает Роджер Бампасс)
 Мистер Крабс (озвучивает Клэнси Браун)
 Сэнди Чикс (озвучивает Кэролин Лоуренс)
 Планктон (озвучивает Мистер Лоуренс)

Производство 
В августе 2020 года было объявлено о разработке нового спин-оффа «Губки Боба», посвящённого Патрику, под названием «The Patrick Star Show», с заказом на 13 эпизодов; было сообщено о начале озвучивания спин-оффа. Винсент Уоллер, шоураннер «Губки Боба», также сообщил, что разработка мультсериала началась за несколько месяцев до карантина в связи с пандемией коронавируса.

По словам Марка Чеккарелли, сценаристы мультсериала нарушили правила оригинальной вселенной Губки Боба, чтобы обеспечить большую творческую свободу. Чеккарелли объяснил: «Мы действительно старались делать всё, что хотели… Мы много возимся с каноном. Я не знаю, знает ли кто-нибудь об этом, но мы на самом деле не уважаем канон только ради него самого». Сценаристы также стремились «отодвинуть на второй план» сюжетные структуры, что «освобождает их от того, чтобы быть более сюрреалистичными и случайно причудливыми с теми вещами, которые они там выставляют».

4 марта 2021 года Nickelodeon официально анонсировал мультсериал и наметил дату выхода на лето 2021 года на своём телеканале, а позже на стриминговом видеосервисе Paramount+. Рэмси Энн Наито, президент Nickelodeon Animation Studio, сказала: «Nickelodeon ныряет глубже в Бикини Боттом, чтобы дать поклонникам взглянуть на нашего милого молодого Патрика Стара и всю его семью с ситкомом, который только он мог себе представить. Этот второй спин-офф позволяет нам расширить нашу досягаемость, рассказать новые истории и связаться с нашей аудиторией по всему миру, которая продолжает любить этих персонажей». 31 мая 2021 года был выпущен первый тизер мультсериала с объявлением даты выхода на июль 2021 года.

11 августа 2021 года Nickelodeon заказал 13 дополнительных серий к 1 сезону, тем самым повысив общее количество серий до 26.

21 марта 2022 года Nickelodeon заказал 2 сезон, который будет состоять из 26 серий.

Список сеpий

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Мультсериалы 2021 года
Губка Боб Квадратные Штаны
Мультсериалы канала Nickelodeon
Мультсериалы о говорящих животных